Сено́т () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на північний захід від Парижа, 75 км на південь від Ам'єна, 20 км на південь від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 107 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 321,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сенот на сайті французького Національного інституту географії
 Сенот на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сенот на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сенот на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сенот на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза